Натуральне число 1626
 1626 рік до нашої ери
 1626 рік нашої ери